Bei der U-20-Fußball-Südamerikameisterschaft 1988 in Argentinien bestand der Kader der uruguayischen U-20-Nationalmannschaft aus den nachfolgend aufgelisteten Spielern. Die Uruguayer schieden bereits in der ersten Gruppenphase als Letzter der Gruppe B aus.

Quelle:

Einzelnachweise 

U 20 1988
Uruguay 1988
Kaderliste